Norfolk peut désigner :

Localités ou divisions administratives

Canada 
 Norfolk, comté de l'Ontario au Canada ;
Liste des lieux patrimoniaux du comté de Norfolk
 Norfolk, une circonscription électorale fédérale de l'Ontario, représentée de 1904 à 1925 et de 1935 à 1968.

États-Unis 
 Comté de Norfolk, comté de l'État du Massachusetts aux États-Unis ;
 Norfolk, ville du Connecticut ;
 Norfolk, ville du Massachusetts ;
 Norfolk, ville du Nebraska ;
 Norfolk, ville de l’État de New York ;
 Norfolk, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Norfolk, ville de Virginie.

Royaume-Uni 
 Norfolk, comté en Angleterre.
 Norfolk, circonscription du Parlement européen.

Dans l’océan Pacifique 
 Île Norfolk, île mélanésienne et territoire autogouverné associé à l’Australie.
 Norfolk ville de la régioin de Taranaki dans l'Île du nord de la Nouvelle-Zélande.

Personnes 
 Kid Norfolk (1893-1968), de son vrai nom William Ward, boxeur américain ;
Lawrence Norfolk (1963-), romancier et journaliste britannique ;
 Peter Norfolk (1960-), joueur de tennis handisport (paraplégique) britannique.

Titres de noblesse 
 Comte de Norfolk, titre associé au comté de Norfolk en Angleterre
 Duc de Norfolk, titre associé au comté de Norfolk en Angleterre

Transport 
 Base navale de Norfolk, base navale, aérienne et sous-marine de la marine des États-Unis d'Amérique, située dans le port de Norfolk en Virginie
 , navires de la marine britannique,
Norfolk Air,  compagnie aérienne basée sur l'île Norfolk ;
 Norfolk International Airport (ORF), l'aéroport international de Norfolk en Virginie,
 Norfolk Naval Shipyard, chantier naval détenu par la marine des États-Unis d'Amérique, situé à Portsmouth en Virginie,
 , navires de la marine des États-Unis d'Amérique,
 Norfolk'', bateau des années 1830-1850,

Autre 
 Norfolk (langue), la langue parlée sur l'île Norfolk
 Pin de Norfolk, conifère de la famille des Araucariacées
 Trotteur Norfolk, race chevaline
 The Norfolk Phenomenon, étalon appartenant à cette race

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme